Hoegaarden, une bière blanche originaire de Hoegaarden
Hoegaarden, une commune néerlandophone de Belgique